W&G steht für:

 Wandel & Goltermann, ehemaliger Hersteller von Mess- und Kommunikationstechnik
 Wingas, Gashandelsunternehmen

WG